Авдо Џиновић (Сарајево, 30. децембар 1899 — Мостар, 8. август 1988) је био југословенски филмски и позоришни глумац.  

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || Живот је наш  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Ноћи и јутра  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Велика турнеја  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1977. || Поробџије ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1899.
Умрли 1988.
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачки глумци
Глумци из Сарајева